Le taux de mortalité maternelle correspond au nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Un décès ou mort maternelle est défini par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « le décès d’une femme enceinte ou dans les 42 jours suivant l’interruption de la grossesse, quels que soient sa durée et son lieu de grossesse, pour toute cause liée ou aggravée par la grossesse ou sa gestion, mais pas par des causes accidentelles ou accidentelles ».  Le taux de mortalité maternelle est utilisé comme critère de qualité des soins médicaux d'un pays.

Taux de mortalité maternelle dans le monde 
Taux de mortalité maternelle par pays en 2015. Toutes les données proviennent de la Banque mondiale.

Références 

Indicateur statistique
Condition féminine